Bannister est une variante de Banister, un patronyme anglais relativement courant et un mot qui désigne, dans cette langue, un type de balustrade.

Patronyme

 Alan Bannister (1922-2007), coureur cycliste britannique.
 Alex Bannister
 Brian Bannister (1981-), joueur américain de baseball.
 Brown Bannister
 Charles Bannister
 Christiana Carteaux Bannister (1819-1903), entrepreneuse et activiste américaine.
 Drew Bannister (1974-), joueur canadien puis entraîneur de hockey sur glace.
 Edward Mitchell Bannister (c. 1828-1901), peintre américain.
 Floyd Bannister
 Gary Bannister (1960-), footballeur anglais.
 Jack Bannister, joueur de cricket et présentateur britannique.
 Jarrod Bannister (1984-2018), athlète australien.
 Jimmy Bannister
 Jo Bannister (1951-), auteur britannique de romans policiers. 
 Harry Bannister (1889-1961), acteur américain.
 Matthew Bannister, musicien néo-zélandais.
 Michele Bannister (1986-), astronome et vulgarisatrice scientifique néo-zélandaise. 
 Roger Bannister (1929-2018), athlète britannique.
 Trevor Bannister

Toponyme

 Bannister (Michigan)
 , astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Michele Bannister

Voir aussi
 Bannister Merwin (1873-1922), scénariste et réalisateur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais